Усть-Тетёр — река в России, протекает по Кондинскому району Ханты-Мансийского автономного округа. Устье реки находится в 98 км по правому берегу реки Нерпалка (Большой Тетёр). Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Конда, речной подбассейн реки — Конда. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010600112115300016474.

Примечания 

Бассейн Конды
Реки Кондинского района